«Пенн и Теллер: Сделай так, чтоб тебя убили» () — американская кинокомедия с элементами чёрного юмора 1989 года.

Сюжет 
Комедия показывает приключения популярного дуэта иллюзионистов Пенн и Теллер. В одном из многочисленных теле-выступлений Пенн в шутку обмолвился, что было бы неплохо, если бы кто-то попытался его убить. За этим следует несколько покушений на его жизнь, часть из которых (включая чудесное спасение), как выясняется, организовал его напарник Теллер. Разумеется, его партнёр не хочет оказаться в долгу, и поток псевдопокушений продолжается…

В ролях 
 Пенн Джиллетт — камео
 Теллер — камео
 Кэйтлин Кларк — Карлотта
 Дэвид Патрик Келли — фан

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 14 сентября 1989 (премьерный показ на кинофестивале в Торонто)
  — 22 сентября 1989

Интересные факты 
 В крошечной роли-камео грабителя № 2, в фильме появляется Том Сайзмор.

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года
Фильмы Артура Пенна
Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы об иллюзионистах
Фильмы Warner Bros.